USS O’Bannon – nazwa okrętów Marynarki Wojennej USA, na cześć Presleya O’Bannona

Ludzie o nazwisku O’Bannon 
 Allen O’Bannon – amerykański instruktor wspinaczki
 Charles O’Bannon (ur. 1975) – amerykański koszykarz, brat Eda
 Ed O’Bannon (ur. 1972) – amerykański koszykarz, brat Charlesa
 Dan O’Bannon (1946-2009) – amerykański reżyser i scenarzysta
 Presley O’Bannon (1776-1850) – amerykański oficer marynarki wojennej